Canadian Motors steht für:
 Canadian Motors (Galt)
 Canadian Motors (Toronto)